Ion Munteanu ist der Name folgender Personen:

* Ion Munteanu (Fußballspieler) (1955–2006), rumänischer Fußballspieler
 Ion Munteanu (Politiker), moldauischer Politiker 
 Ion Munteanu (Schriftsteller) (* 1961), rumänischer Schriftsteller